AFN может иметь также следующие значения
 AFN — код денежной единицы Афганистана афгани в стандарте ISO 4217.
 AFN — Сеть вооруженных сил США (), вещательное подразделение службы телерадиовещания вооруженных сил США.